Ohba kan som auktorsförkortning betyda:

 Hideaki Ohba
 Tatsuyuki Ohba

Robotskapade auktorsförkortningar